Un foal est un poulain de moins d'un an.
 Foal, le pseudonyme de Pierre Seron.